Carlos Ocaña puede referirse a:

 Carlos Ocaña y Pérez de Tudela (1959-), economista español, que fue Ministro de Economía y Hacienda;
 Carlos Ocaña, ciclista español.